Ю́рий Аза́ров:
 Азаров, Юрий Петрович (1931—2012) — русский художник, писатель.
 Азаров, Юрий Фёдорович (род. 1947) — деятель советских правоохранительных и российских таможенных органов.